Stütz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stütz (1747–1806), Direktor der K.k. Hof-Naturalienkabinette in Wien
 Hannes Stütz (1936–2022), deutscher Kabarettist, Liedermacher, Autor und Fotograf
 Peter-Georg Stütz (* 1954), deutscher Brigadegeneral (temporary rank) und Commander im Regionalkommando Nord der ISAF
 Wenzel Aloys Stütz (1772–1806), deutscher Arzt